Le sigle NCU peut désigner :

 Université nationale centrale (National Central University), Jhongli, Taiwan,
 Université de la Caraïbe du nord (Northern Caribbean University),
 National Cyclists' Union, une association cycliste précédant British Cycling,
 le code AITA de l'aéroport de Nukus, Karakalpakstan, en Ouzbékistan,
 les nouveaux cursus universitaires.

Référence